— японский принц крови и глава Камакурского сёгуната, правивший с 1 апреля 1252 по 4 июля 1266 года. Посмертные буддийские титулы — Какукэй, Гётё.

Жизнеописание 
Был первым сыном императора Го-Саги. Стал сёгуном в возрасте девяти лет, сменив свергнутого Кудзё Ёрицугу. Реальной властью не обладал — сёгунатом за его спиной управляли сиккэны из рода Ходзё. Организовал вместе с монахом Рёки заговор против Ходзё, но был разоблачен и выслан из Камакуры в Киото

В 7-й луне 3-го года Бунъэй (1266 год) был низложен и постригся в буддийские монахи. Следующим сёгуном стал его сын, Корэясу-синно.

Известен также как сочинитель стихов вака. По поводу своей несправедливой опалы он сочинил следующие строки:
Встречаю рассвет,
в снегах подле храма Китано
молитвы творя,
будто заживо погребенный, —
все следы сокрылись под снегом…

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

Члены императорского дома Японии
Сёгуны периода Камакура